Группа компаний «Новомет» —  транснациональный холдинг с акционерами российского происхождения, занимающийся разработкой и производством нефтепогружного оборудования. Производственные мощности компании расположены в Пермском крае РФ, Канаде (наземное оборудование) и Колумбии (погружные узлы). Предприятие создает установки (УЭЦН) для нефтедобычи и водоподъема, занимается сопровождением своего оборудования.  Работает на внутреннем рынке и на экспорт. 

Дважды, в 2012 и 2014-х годах, предприятие входило в десятку лучших российских инновационных компаний - лидеров рейтинга «ТехУспех».  В 2016 вошло в Рейтинг РБК «50 крупнейших технологических компаний России»

Акционерами предприятия являются три фонда прямых инвестиций, в том числе ПАО Роснано, в совокупности владеющие контрольным пакетом. Оставшаяся часть акций компании Новомет находится в руках иностранной компании, принадлежащей основателям и их наследникам.

Деятельность 

В структуру компании входят:
 АО «Новомет-Пермь» (разработка, производство, продажа нефтепогружного оборудования, услуги по сервисному обслуживанию);
 ОАО «ОКБ БН Коннас» (функции НИОКР по созданию и усовершенствованию погружных установок)..
«Новомет» выпускает в год 4 тыс. установок погружного оборудования для добычи нефти..

Сервисные центры компании открыты в Румынии, Египте, Аргентине, Ираке, Эквадоре, Кувейте, Индонезии и США. Всего за рубежом в настоящее время в работе находится более 850 установок компании.

На базе ОКБ БН КОННАС работает филиал кафедры машин и оборудования РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина и Международный центр обучения нефтесервисных инженеров.

История 

Компания «Новомет» была образована в 1991 году. Первой продукцией были ступени погружных центробежных насосов для добычи нефти.
 
В 2014 году на базе ОКБ БН КОННАС открыт филиал кафедры машин и оборудования РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании Новомет 
 Программы "Технопарк" от 20.04.2013 на канале Россия 24
 Репортаж программы "Новости" на канале НТВ 
 Статья "Нефтянка садится на порошок" из журнала Эксперт 
 Статья ""Роснано" и "Новомет" запустят совместный проект в первом квартале 2011 года" из информационно-аналитеского портала Нефть России 
 В октябре «Новомет» начнёт строительство «нанокорпуса»- Интернет газета "NEWS Ko"9 апреля,2012
 Велогвардейцы- Коммерсантъ (Пермь), №97(4879),31.05.2012 
 Портфельные компании РОСНАНО- Официальный сайт РОСНАНО 
  Страница Новомета из справочника "Нефть и Газ: структура, телефоны, адреса" 
 Страница Новомета из справочника "Российская национальная нанотехнологическая сеть" 

Нефтесервисные компании России